RDB oder RdB steht als Abkürzung für:
 Oracle Rdb, Datenbank für OpenVMS
 Rat der Bürgermeister in Berlin, Gremium zur Beteiligung der Bezirke
 Reaktordruckbehälter, Behälter in Kernkraftwerken mit Brennelementen
 Rechtsdatenbank, österreichische digitale Sammlung juristischer Publikationen der Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung
 Red Dog Airport, Flughafen in Alaska, USA, als IATA-Flughafencode
 Régional des Brenets, ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Reichsbund der Deutschen Beamten, frühere Name des Dbb beamtenbund und tarifunion
 Relationale Datenbank, elektronische Datenverwaltung in Computersystemen
 Reptile Database, Online-Datenbank zu Reptilien
 Resor državne bezbednosti, von 1991 bis 2002 die Geheimpolizei der Bundesrepublik Jugoslawien
 Ring Deutscher Bergingenieure, berufsständischer Zusammenschluss
 Ronde de Bordeaux, eine Feigensorte

rdb steht für:
 RDB (Band) (RDB Rhythm Dhol Bass), britische Musikgruppe
 Rudbari (ISO-639-3-Code), Dialekt der Nordwest-Iranischen Tati-Sprache

RDB